Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2007/2008

Zespoły 
 Mietałłurg Magnitogorsk - mistrz
 Ak Bars Kazań
 Awangard Omsk
 CSKA Moskwa
 Saławat Jułajew Ufa
 Sibir Nowosybirsk
 Łokomotiw Jarosław
 Chimik Obwód moskiewski
 Siewierstal Czerepowiec
 Dinamo Moskwa
 Łada Togliatti
 Nieftiechimik Niżniekamsk
 MWD Obwód moskiewski
 SKA Sankt Petersburg
 Witjaź Czechow
 Mietałłurg Nowokuźnieck
 Traktor Czelabińsk
 Amur Chabarowsk
 Spartak Moskwa - beniaminek
 Torpedo Niżny Nowogród - beniaminek

Sezon zasadniczy

Tabela 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

1/8 finału 
Saławat Jułajew Ufa – Amur Chabarowsk 3 – 1

Mietałłurg Magnitogorsk – Nieftiechimik Niżniekamsk 3 – 2

CSKA Moskwa – Traktor Czelabińsk 3 – 0

Chimik Obwód moskiewski – Siewierstal Czerepowiec 2 – 3

Łokomotiw Jarosław – Łada Togliatti 3 – 1

SKA Sankt Petersburg – Spartak Moskwa 3 – 2

Ak Bars Kazań – MWD Obwód moskiewski 3 – 0

Awangard Omsk – Dinamo Moskwa 1 – 3

Ćwierćfinały 
Saławat Jułajew Ufa – Siewierstal Czerepowiec 3 – 0

Mietałłurg Magnitogorsk – Dinamo Moskwa 3 – 2

CSKA Moskwa – Ak Bars Kazań 0 – 3

Łokomotiw Jarosław – SKA Sankt Petersburg 3 – 1

Półfinały 
Saławat Jułajew Ufa – Ak Bars Kazań 3 – 1

Mietałłurg Magnitogorsk – Łokomotiw Jarosław 0 – 3

Finał 
Saławat Jułajew Ufa – Łokomotiw Jarosław 3 – 2

Zobacz też 
 KHL (2008/2009)

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2008 w hokeju na lodzie
2007 w Rosji
2008 w Rosji